Olaf Lindenbergh, een Nederlands voetballer
Siewert Lindenbergh, een Nederlands hoogleraar privaatrecht